Adlikon kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Adlikon bei Andelfingen, ort och kommun, Zürich, 
 Adlikon bei Regensdorf, ort, Zürich,